La lega degli uomini spaventati (The League of Frightened Men) – romanzo di Rex Stout del 1935
 The League of Frightened Men – film del 1937 diretto da Alfred E. Green